Ібрагім III Тамгач-хан (? — 1156) — 14-й каган Західнокараханідського ханства у 1141—1156 роках.
 Ібрагім III Богра-хан (? — 1202) — 3-й каган Східно-Караханідського ханства в Узгені 1162—1178 роках (як Ібрагім III), каган Західнокараханідського ханства у 1178—1202 роках (як Ібрагім IV).
 Ібрагім III (? — 1619/1625 або 1639) — 27-й маї (володар) і султан Борну в 1612/1618—1619/1625 або 1632—1639 роках.
 Ібрагім III Кучук (? — 1748) — 15-й дей Алжиру в 1745—1748 роках.